Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2005 года  прошёл в Бурже с 14 по 22 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов.

 —  Арно Кордье

 —  Лоран Нико

 —  Коффи Максим Куаме

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2005 году
2005 год в шашках
Спорт в Бурже
Август 2005 года